Ли Джон Джэ (; ) — южнокорейский актёр и модель. Дебютировал как модель, а затем начал актёрскую карьеру на телевидении, снявшись в сериале «Чувства» (1994) и культовой драме «Песочные часы» (1995). После актёрского прорыва в фильме «Роман» (1998) карьера Ли в кино пошла вверх. Он снялся в различных жанрах, в том числе в романтических фильмах, таких как «Домик у моря» (2000) и «Над радугой» (2002), в мелодраме «Подарок» (2001), а также в известных комедиях, таких как «О, братья!» (2003), в боевиках «Последний свидетель» (2001) и «Тайфун» (2005), фильме об ограблении «Воры» (2012), нуаре «Новый мир» (2013) и историческом фильме «Читающий лица» (2013). Он получил награду за лучшую мужскую роль на церемонии вручения награды «Голубой дракон» за фильм «Город восходящего солнца» (1999) и на Fantasporto в 2011 году за фильм «Служанка» («Горничная», 2010). В 2021 году Ли снялся в главной роли в сериале «Игра в кальмара». За него же он был номинирован на несколько премий и наград. В 2022 году состоится премьера фильма «Охота», который Ли срежиссировал.

Фильмография

Фильмы

Телевизионные

Примечания 

Лауреаты премии «Независимый дух»
Лауреаты премии «Пэксан» за лучшую мужскую роль второго плана (кинематограф)
Лауреаты премии «Пэксан» в категории «Лучший актёр-новичок» (телевидение)